Богатое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Богатое — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Богатое — прежнее название села Амангельды Курмангазинского района Атырауской области.

Россия 
 Богатое — село в Ивнянском районе Белгородской области.
 Богатое — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Богатое — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Богатое — село в Богатовском районе Самарской области.
 Богатое — село в Вольском районе Саратовской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Богатое — село в Белогорском районе.
 Богатое — исчезнувшее село в Сакском районе.

Украина 
 Богатое — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Богатое (до 2016 года — Мопровское)— село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Богатое — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Богатое — село в Пологовском районе Запорожской области.
 Богатое — село в Измаильском районе Одесской области.

См. также 
 Богатое Ущелье
 
 Заможное